Сидоре́нко — українське прізвище, патронім, утворений від чоловічого імені Сидір. Відомі носії:

А 
 Сидоренко Анатолій Кирилович (1908) — український фахівець у галузі бурових машин і бурового інструменту.
 Сидоренко Андрій Володимирович (1984—2022) — старший лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Сидоренко Андрій Михайлович (1959, Чебаркуль) — білоруський хокеїст, заслужений тренер Республіки Білорусь.

Б 
 Сидоренко Борис Степанович — Герой Радянського Союзу (1943).

В 
 Сидоренко Валеріан Олександрович — перший директор Київського радіотелевізійного передавального центру.
 Сидоренко Валерій Петрович (1976) — український боксер, чемпіон Європи 2000 р.
 Сидоренко Василь (1960, Торонто) — український композитор, диригент, піаніст, музикознавець.
 Сидоренко Василь Олексійович (1911–1978) — офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1945).
 Сидоренко Віктор Дмитрович (1953) — український живописець.
 Сидоренко Віктор Михайлович — доцент кафедри Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, заслужений лікар України.
 Сидоренко Владислав Олексійович — капітан Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Сидоренко Володимир Павлович (1943) — радянський і український державний та партійний діяч.
 Сидоренко Володимир Павлович (* 1939) — український письменник.
 Сидоренко Володимир Петрович (1976) — український боксер, призер Олімпійських ігор.

Г 
 Сидоренко Галина Кіндратівна (1920–1987) — український літературознавець.
 Сидоренко (Барсукова) Ганна Віталіївна — російська кінорежисерка, сценаристка, оператор і музикант.
 Сидоренко Григорій Микитович (1874–1924, Прага) — український політичний діяч і дипломат.
 Сидоренко Григорій Семенович (1912–1966) — Герой Радянського Союзу (1944).

Д 
 Сидоренко Дарія Антонівна (1913, Немирів — 1996) — українська вишивальниця, заслужений майстер народної творчості УРСР (1960).
 Сидоренко Денис Борисович (1989) — український футболіст.
 Сидоренко Дмитро Віталійович (1994) — український футболіст.

Є 
 Сидоренко Євген Анатолійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сидоренко Євген — молдовський футболіст, півзахисник та нападник.
 Сидоренко Євген Матвійович — народоволець.
 Сидоренко Євгенія Кирилівна (1886–1981) — українська акторка.

І 
 Сидоренко Іван Дмитрович — український кардіолог, викладач, краєзнавець.
 Сидоренко Іван Іванович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сидоренко Іван Ілліч (1907–1984) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Сидоренко Іван Матвійович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Сидоренко Іван Миколайович — майстер-сержант Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Сидоренко Іван Михайлович (1919–1994) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Сидоренко Іван Петрович (1915–1943) — Герой Радянського Союзу (1943, посмертно).

К 
 Сидоренко Кирило Володимирович — український футболіст, захисник.
 Сидоренко Кирило Володимирович — російський хокеїст, нападник.

Л 
 Сидоренко Леонід — старшина Дієвої армії УНР.
 Сидоренко Лідія Іванівна — український учений-філософ.
 Сидоренко Любава Вікторівна — українська композиторка.

М 
 Сидоренко Марко Лук'янович (1915–1945) — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1943).
 Сидоренко Микола Дмитрович (1930—2003) — заслужений працівник культури УРСР.
 Сидоренко Микола Сергійович — заслужений лікар України, полковник медичної служби.
 Сидоренко Микола Якович (1947) — український політичний та державний діяч.
 Сидоренко Михайло Дмитрович (1859, Одеса — 1927) — український геолог.
 Сидоренко Михайло Павлович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сидоренко Михайло Федорович (1902–1989) — український учений-садівник, Герой Соціалістичної Праці (1971).

О 
 Сидоренко Оксана Юріївна ( 1987) — російська танцівниця, актриса, чемпіонка світу з бальних танців.
 Сидоренко Олег Юрійович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Сидоренко Олександр Аркадійович (1973) — український журналіст, письменник, музикант.
 Сидоренко Олександр Васильович (1917–1982) — геолог, академік АН СРСР (1966).
 Сидоренко Олександр Олександрович (1960, Маріуполь) — український спортсмен (плавання), олімпійський чемпіон (1980).
 Сидоренко Олександр Олексійович (1907 — ?) — український архітектор.
 Сидоренко Олександр Миколайович (1974—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сидоренко Олександр Пилипович (1915–1982) — танкіст, Герой Радянського Союзу.
 Сидоренко Олександра (* 1986) — українська та польська боксерка. Семиразова чемпіонка України серед аматорів.

П 
 Сидоренко Павло Володимирович — координатор ГО «Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані», кавалер ордена «За заслуги» III ступеня
 Сидоренко Петро Іванович (1907–1985) — військовик-артилерист, Герой Радянського Союзу (1945).
 Сидоренко Петро Миколайович ( 1928) — український скульптор.
 Сидоренко Петро Семенович (1926–2007) — український живописець і графік.

Р 
 Сидоренко Ростислав Іванович (1920–1988) — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1944).

С 
 Сидоренко Семен Артемович (1914–1990) — офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1945).
 Сидоренко Семен Іванович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Сидоренко Сергій Фролович — підполковник Армії УНР.
 Сидоренко Сергій Іванович (1980—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сидоренко Станіслав Анатолійович (1981—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сидоренко Станіслав Ігорович —сержант Збройних сил України, санітарний інструктор, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Ю 
 Сидоренко Юрій Анатолійович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Сидоренко Юрій Григорович — український підприємець.
 Сидоренко Юрій Іванович (1947) — авіатор.
 Сидоренко Юрій Михайлович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Сидоренко-Малюкова Тамара Степанівна — український композитор, музичний педагог, заслужена діячка мистецтв УРСР.
 Сергій Сидоренко-Сапарай — підполковник Армії УНР.

 Сидоренко — село, Дніпропетровська область, Петропавлівський район

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко